Slot Åkeshov - kasteel in Stockhol, naamgever van onderstaand station
 Åkeshov (metrostation) - metrostation in Stockholm
 Åkeshov (wijk) - wijk van het stadsdeel Bromma in Stockholm